Flod har flere betydninger:

 Flod – et større vandløb.
 Flod (oversvømmelse) – en oversvømmelse langs en elv.
 Flod (typografi) – et typografisk udtryk for et sammenfald af ordmellemrum i flere samhørende linjer.

Se også
 Floden – et stjernebillede på den nordlige himmelkugle.
 Flod (tidevand) – højvande og stigende tidevand betegnes flod.
 Springflod (tidevand) – indtræffer ved fuldmåne og ved nymåne, når månens og solens indflydelse forstærker hinanden.
 Europæiske floder – liste over de vigtigste floder i Europa